14 de Abril é um clube de futebol de Luena, a capital da província do Moxico, em Angola. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1979.

Clubes de futebol da província de Moxico